Улица Речников — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Речников — улица в Архангельске.
 Улица Речников — улица в Красноярске.
 Улица Речников — улица в Москве.